60-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 14 по 27 февраля 2011 года в немецком городе Кёнигсзе. В соответствии с решением 2007 года чемпионат должен был пройти в Кортина-д’Ампеццо, но по техническим причинам итальянцы вынуждены были отказаться, и соревнования перенесли в Германию.

Бобслей

Мужчины-двойки

Мужчины-четвёрки

Женщины-двойки

Скелетон

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Статистика по медалям

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты мира в Германии
Февраль 2011 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе